Пандемията от коронавирус в Испания започва на 31 януари 2020 г., когато турист от Германия, който е бил на почивка на остров Гомера, на Канарските острови, е тестван положително за SARS-CoV-2.

Статистика

По дни 
Хронология, според ежедневните доклади на Министерството на здравеопазването, публикувани всеки ден в 12 часа на обяд:

По области

Източници

Външни препратки 

Испания
Здравеопазване в Испания
Бедствия и катастрофи в Испания
2020 година в Испания